Ebenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Ebenhofer (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Walter Ebenhofer (* 1952), österreichischer Fotograf und Videokünstler